Kornexl ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Kornexl (* 1941), österreichischer Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Lucia Kornexl (* 1955), deutsche Anglistin
 Walter Kornexl (* 1938), österreichischer Politiker (ÖVP), Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag